Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1961 was de 3e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 10 tot en met 20 april 1961 in Bangkok, Thailand werd gespeeld. Indonesië en Birma werd winnaar van het toernooi, in de finale werd het 0–0. Thailand werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Troostfinale

Finale

Voetbal in Thailand
Voetbal in 1961
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Thailand